Matcherna i grupp B i världsmästerskapet i futsal 2008 pågick från 30 september till 8 oktober 2008.

Italien mot Thailand

Paraguay mot USA

USA mot Italien

Portugal mot Paraguay

Italien mot Portugal

Thailand mot USA

Thailand mot Paraguay

Portugal mot USA

Italien mot Paraguay

Portugal mot Thailand

Referenser 

Grupp B